Шёнек (; ):

 Шёнек — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Шёнек — город в Германии, в земле Саксония.
 Шёнек — курорт в Швейцарии.
 Шёнек — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.

Примечания